Pachyura är ett släkte av skalbaggar. Pachyura ingår i familjen Belidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Pachyura